Соревнования по теннису в одиночном разряде среди мужчин на XIX играх Содружества прошли с 4 по 10 октября в R.K. Khanna Tennis Complex.

Общая информация 
Победителем турнира стал 97-я ракетка мужского одиночного рейтинга Сомдев Девварман из Индии, подтвердив свой первый номер посева.

Уступивший ему в финале Грэг Джонс из Австралии получил серебряную медаль. Австралиец пробился в этот матч, пройдя двух игроков, посеянных выше него — № 4 турнира Джеймса Уорда и № 2 посева Петера Лучака.

Лучшим из неудачников полуфиналов стал соперник по полуфиналу Деввармана — австралиец Мэттью Эбден, принёсший своей стране вторую медаль в этом разряде турнира.

Призёры

Сеянные 

  Сомдев Девварман (Титул, золотая медаль)
  Петер Лучак (Полуфинал)
  Мэттью Эбден (Полуфинал, бронзовая медаль)
  Джеймс Уорд ''(Четвертьфинал)

<li> Грэг Джонс (Финал, серебряная медаль)
<li> Джозе Статам (Четвертьфинал)
<li> Джош Гудолл (Четвертьфинал)
<li> Джош Милтон (Четвертьфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал четырёх

Ссылки 
 Результаты турнира